Orphan est un single du quatorzième album studio du groupe de rock californien Toto, intitulé Toto XIV, sortie le  en Europe et le  dans les pays anglophones.

Single musical sorti en 2015